Lovćen Cetinje (benannt nach dem Gebirge Lovćen) ist der Name folgender Sportvereine aus Cetinje:

 FK Lovćen Cetinje, Fußballverein
 KK Lovćen Cetinje, Basketballverein
 RK Lovćen Cetinje, Handballverein